In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale belga.

Statistiche aggiornate al 18 settembre 2019.

Collegamenti esterni 
 
 

Belga